

Persone
 Fausto Gambardella (1868-1953) – militare e politico italiano
 Giuseppe Gambardella (1880 circa–1950 circa) – attore italiano
 Salvatore Gambardella (1871-1913) – musicista e paroliere italiano
 Vicente Gambardella (1932) – ex calciatore argentino, di ruolo attaccante

Personaggi immaginari
 Jep Gambardella – protagonista del film del 2013 di Paolo Sorrentino La grande bellezza

Altro
 Coppa Gambardella – competizione calcistica giovanile francese